Peter Snijders (judoka) (1943), een Nederlands topjudoka
 Peter Snijders (politicus) (1966), een Nederlands politicus van de VVD
 Peter Snijders (dj) (1984), radio-dj